CSS — аббревиатура, которая может означать:

 CSS ( — каскадные таблицы стилей) — технология описания внешнего вида документа, преимущественно использующаяся как средство оформления веб-страниц.
 Content Scramble System — система защиты цифрового медиаконтента на DVD.
 Межсайтовый скриптинг (; также сокращается как XSS) — тип уязвимости интерактивных информационных систем в вебе.
 Counter-Strike: Source (обычно сокращается как CS:S) — компьютерная игра, многопользовательский шутер от первого лица; ремейк игры Counter-Strike, использующий игровой движок Source.
 «Cansei de Ser Sexy» — бразильская музыкальная группа.
 Стационарная концентрация вещества в крови (обозначается Css) — параметр, использующийся в фармакокинетике.

Астрономия и космонавтика 
 Commercial Space Station — Коммерческая космическая станция.
 China Space Station — Китайская космическая станция.
 Catalina Sky Survey — Каталинский небесный обзор (астрономическая обсерватория).